Cölestinerkirche steht für:
 Cölestinerkirche (Avignon)
 Cölestinerkirche (Bologna)
 Cölestinerkirche (Paris)